Aldebaran (α Tau / α Tauri / Alfa Tauri) – stella appartenente alla costellazione del Toro
 Aldebaran – album dei New Trolls
 Aldebaran – film di Alessandro Blasetti del 1935
 Aldebaran – fumetto di Luiz Eduardo de Oliveira (Leo)
 Aldebaran – città del MMORPG Ragnarok Online
 Aldebaran – nome che può riferirsi ai personaggi di Toro e di Hasgard della serie di anime e manga de I Cavalieri dello zodiaco
 Aldebaran – torpediniera italiana
 Aldebaran (F 590) – fregata italiana